Заключительный этап Кубка мира по биатлону 2014/2015 прошёл в российском Ханты-Мансийске с 19 по 22 марта.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

Таблица призовых мест

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Мужской масс-старт

Женский масс-старт

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

9-й этап
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске